Scholtz ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred von Scholtz (1850–1934), deutscher Bauingenieur, Stadtplaner und Baubeamter
 Alina Scholtz (1908–1996), polnische Landschaftsarchitektin
 Anton Scholtz († 1622), deutscher Mathematiker und herzoglicher Hofbeamter im Herzogtum Liegnitz
 Arthur Scholtz (1871–1935), von 1929 bis 1931 amtierender Oberbürgermeister von Berlin
 Axel Scholtz (auch Axel Scholz; * 1935), deutscher Schauspieler
 Elisabeth Scholtz (vor 1894–nach 1902), Theaterschauspielerin

 Gerhard Scholtz (1986 promoviert), deutscher Zoologe
 Gertrud Scholtz-Klink (1902–1999), deutsche Reichsfrauenführerin
 Gunter Scholtz (* 1941), Professor für Philosophie an der Ruhr-Universität Bochum
 Heinrich Scholtz (1812–1859), deutscher Arzt, Botaniker und Insektenkundler, voller Name Johann Eduard Heinrich Scholtz
 Heinrich Scholtz (1874–1918), deutscher Kommunaljurist und Oberbürgermeister von Danzig (1910–1918)
 Heinz Scholtz (* 1925), deutscher Maler
 Hendro Scholtz (* 1979), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Hermann Scholtz (1845–1918), deutscher Pianist und Komponist
 Horst Scholtz (1924–2013), deutscher Politiker (SED)
 Johanita Scholtz (* 2000), südafrikanische Badmintonspielerin
 Julius Scholtz (1825–1893), deutscher Maler
 Karl Hoffmann-Scholtz (1830–1888), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker
 Klaus Scholtz (1908–1987), deutscher Seeoffizier und Kommandant von U 108 Zweiten Weltkrieg
 Laurentius Scholtz (1552–1599), deutscher Botaniker und Arzt, siehe Lorenz Scholz von Rosenau
 Melanie Scholtz (* 1979), südafrikanische Jazzmusikerin
 Nicolaas Scholtz (* 1991), südafrikanischer Tennisspieler 
 Robert Friedrich Karl Scholtz (1877–1956), expressionistischer Porträt- und Landschaftsmaler
 Rudolf Scholtz (* 1868), deutscher Marine-Generalstabsarzt
 Rudolf von Scholtz (1890–1956), deutscher Philologe; Oberbürgermeister  von Passau; Intendant des Bayerischen Rundfunks (BR)
 Walther Scholtz (1861–1910), deutscher Maler 

Weiteres:

 Scholtz 22, Yacht

Siehe auch:

 Scholz
 Scholtze
 Scholtze, Repphan i S-ka
 Akcyjne Towarzystwo Zakładów Chemicznych i Huty Szklanej "Kijewski, Scholtze i S-ka"